Latam es un acrónimo en español que corresponde a Lat[ino] Am[erica] (Latinoamérica).

LATAM también puede referirse a:

 LATAM Airlines Group es una compañía multinacional con capitales chilenos y brasileños.
 LATAM, marca, desde el 6 de agosto de 2015, de las aerolíneas formadas por las compañías sudamericanas LAN (Chile) y TAM (Brasil).
 LATAM Argentina, nombre bajo el cual opera la aerolínea LATAM en Argentina.
 LATAM Brasil, nombre bajo el cual opera la aerolínea LATAM en Brasil.
 LATAM Colombia, nombre bajo el cual opera la aerolínea LATAM en Colombia.
 LATAM Ecuador, nombre bajo el cual opera la aerolínea LATAM en Ecuador.
 LATAM Paraguay, nombre bajo el cual opera la aerolínea LATAM en Paraguay.
 LATAM Perú, nombre bajo el cual opera la aerolínea LATAM en Perú.
 LATAM Cargo, nombre bajo el cual opera la división de transporte de carga de LATAM Airlines Group.
 LATAM Cargo Brasil, nombre bajo el cual opera la aerolínea LATAM Cargo en Brasil.
 LATAM Cargo Colombia, nombre bajo el cual opera la aerolínea LATAM Cargo en Colombia.
 LATAM Cargo México, nombre bajo el cual opera la aerolínea LATAM Cargo en México.